Blajs ist der Familienname folgender Personen:

 Alberts Blajs (* 1995), lettischer Langstreckenläufer
 Anton Blajs (* 1970), österreichischer Fußballspieler